Potier ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Potier (1840–1905), französischer Physiker und Ingenieur
 Augustin Potier, französischer römisch-katholischer Bischof und Staatsmann
 Benoît Potier (* 1957), französischer Industriemanager
 Charles Michel Potier (1786–1855), französisch-russischer Verkehrsingenieur und Hochschullehrer
 Étienne-René Potier de Gesvres (1697–1774), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

 Pierre Potier (1934–2006), französischer Chemiker
 Suki Potier (1947–1981), britisches Model

Siehe auch:
 Potier (Familie)

Siehe auch:
 Pothier
 Pottier